Игнатовская — название населённых пунктов в России:

 Игнатовская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Игнатовская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Игнатовская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Игнатовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Игнатовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Игнатовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Игнатовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.